O Escudo da Liberdade do Brasil foi um periódico publicado às vésperas da Independência do país.

Foi editado na década de 1820 pelo padre Francisco Agostinho Gomes e pelo capitão João Mendes Viana, momento em que, no país, se debatia o sistema de governo, antes e depois da proclamação da independência.

Jornais extintos do Brasil